Desautels ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Desautels (1529–1580), französischer Dichter, siehe Guillaume Des Autels
 Marcel Desautels (* 1935), kanadischer Jurist, Manager und Philanthrop
 Victor Desautels (1893–1970), kanadischer Sänger und Impresario